«Мисс Мэри» — российский художественный немой фильм режиссёра Бориса Чайковского. Фильм вышел на экраны 23 апреля 1918 года. Другое название фильма — «Человек, который убил». Сохранился без надписей.

История создания 
Фильм снимался в Москве в павильоне на Житной улице.

По воспоминаниям кинопредпринимателя Александра Ханжонкова, «для этой картины молодой художник Лев Кулешов, успевший уже выдвинуться среди наших художников, поставил очень эффектные сцены Босфора».

Сюжет 
Экранизация романа К.Фаррера «Человек, который убил».

Действие происходит в Константинополе. Во время бала в посольстве маркиз де Севиньи подметил слёзы на глазах Мэри Фальклэнд. После бала начальник тайной полиции Махмед-паша рассказывает своему другу маркизу Севиньи о семейной драме Мэри, которая несчастлива в браке.

Её муж Арчибальд Фальклэнд имеет любовницу леди Эдит. Под eё влиянием он готовит план дискредитации своей жены. Он договаривается с графом Чернувичем, и тот за деньги становится исполнителем этого плана. Граф начинает ухаживать за Мэри, и она соглашается на ночное свидание с ним.

Посетив дом Фальклэндов, маркиз видит, что Мэри переносит грубые выходки как мужа, так и его любовницы. Маркиз становится другом Мэри, а затем признаётся ей в любви. В ответ на признание Мэри убегает.

Однажды маркиз становится невольным свидетелем сцены, когда муж входит в спальню в момент, когда Мэри находится в объятиях графа Чернувича, и требует подписать документ о разводе.

Никем не замеченный маркиз Севиньи решает отомстить за честь обманутой женщины. Через несколько дней сэр Арчибальд был убит.

Когда подозрение на убийство падает на Мэри Фальклэнд, маркиз Севиньи признаётся в своём преступлении Махмед-паше. Тот понимает мотивы его поступка и молча пожимает ему руку. Маркиз уезжает из Константинополя.

В ролях 
 Зоя Баранцевич — Мэри Фальклэнд
 Николай Радин — Арчибальд Фальклэнд, её муж
 Нонна Лещинская — Эдит, кузина Арчибальда и его любовница
 Войцех Брыдзиньский — граф Севиньи
 Гуго Свобода — граф Станислав Чернувич
 Эдуард Кульганек — Махмед-паша, начальник тайной полиции

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Борис Чайковский
 Сценарист: Борис Чайковский
 Оператор: Борис Завелев
 Художник: Лев Кулешов
 Продюсер: Александр Ханжонков

Критика 
Критики отмечали, что «картина интересна главным образом работой художника». Выделялись декорации Льва Кулешова, «интересно
решившего задачу перенесения природы в павильон».

Обозреватель «Кино-Газеты» (1918) указал, что «режиссёр в течение всей картины как будто чересчур подчинён художнику, и это отражается на общем впечатлении». Он также написал, что «смотрится картина не скучно», в ней в хорошем темпе развит сюжет, «есть интересные положения», «удачно использованы крупные снимки».

Киновед И. Н. Гращенкова написала, что «художник Лев Кулешов в ателье построил Стамбул (вокзал, портовые улицы, особняки), проявив чудеса изобретательности и мастерства».

Кинокритик Евгений Громов оценивал фильм следующим образом: «Это вполне заурядная мелодрама с „восточным“ антуражем. Но снята она выразительно, и работа художника в ней интересна». В кадрах фильма он увидел влияние кинокартин учителя Льва Кулешова Евгения Бауэра: «Вглядываясь сегодня в кадры „Мисс Мэри“, без труда обнаруживаешь внутреннее их сродство с кадрами бауэровских лент: колонны, рельефные, „стереоскопические“ декорации, фактурная бутафория. Оператор с удовольствием обыгрывает огромную медвежью шкуру на полу. Тщательно выстроен некий условно восточный сад с журчащими фонтанами. Нарисованный задник — холмы и горы — тоже заставляет вспомнить о картинах Бауэра».

Однако критик увидел и отличие в оформлении: «Оно, если так можно выразиться, более мужественно по манере исполнения. Это, скорее, графика, а не живопись». «Кадр организован более чётко и просто, не так насыщен бутафорией», — писал Е. Громов о творческой манере Льва Кулешова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фильм «Мисс Мэри» на сайте RUData.ru

Фильмы-драмы России
Фильмы России 1918 года
Чёрно-белые фильмы России
Немые фильмы России
Фильмы Бориса Чайковского